Pedro Agudo Novo (nacido como Pedro Agudo Novo, en 1967 en Lugo, Galicia, España) es Comisario de la Policía Española, destinado a los servicios centrales de la Policía Nacional en Madrid. Es conocido por dirigir el Caso de Samuel Luiz como comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de A Coruña.

Reseña biográfica 
Pedro Agudo Novo (Lugo, Galicia, 1967) es comisario de la Policía Española. Ha trabajado en destinos como Galicia, País Vasco, Ceuta, Pamplona o Italia, donde desempeñó su trabajo como empleado de la embajada española hasta 2017. Año en el que regresa a Madrid como jefe de la unidad judicial. 

Llegó A Coruña, siendo su primer destino con la categoría de comisario, dirigiendo la Brigada de la Policía Judicial de A Coruña durante un año y medio (la unidad responsable de resolver el crimen de Samuel Luiz en 2021). 

Actualmente esta destinado a los servicios centrales de la Policía Nacional en Madrid

En el ámbito académico, actualmente es profesor en la Universidad de Nebrija; dónde es Profesor Conferenciante del Grado de Seguridad. También ha sido profesor en la Universidad Camilo José Cela, de la asignatura de Delincuencia Organizada o profesor de Derecho Penal en la Academia de Policía de la Comunidad de Madrid

Es ponente habitual de distintas universidades; como la Universidad Europea o la Cardenal Cisneros, y ha participado en numerosas conferencias tanto dentro como fuera de la Policía Española.

Ha publicado numerosos artículos de temática variada. Además de haber sido condecorado por su actuación profesional en varias ocasiones

Otros trabajos ajenos a la labor principal deben estar descrito en la sección "Vida personal".

Distinciones 

 DIRECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN DE SAMUEL LUZ EN LA CORUÑA (CRUZ AL MERITO POLICIAL CON DISTINTIVO BLANCO, 2022)
 25 AÑOS DE SERVICIO PROFESIONAL (CRUZ A LA DEDICACIÓN POLICIAL, 2021)
 RECUPERACIÓN DE LA OBRA EN ROMA DE ARTISTA PALENTINO (CRUZ AL MÉRITO POLICIAL CON DISTINTIVO ROJO, 2016)

Referencias 

Perfil de LinkedIn de Pedro Agudo Novo: https://es.linkedin.com/in/pedro-agudo-novo 

La Voz de Galicia. «Samuel estaba indefenso y solo pedía socorro. Quisieron eliminarlo». 

La Voz de Galicia. «El comisario que investigó el caso Samuel se traslada a Madrid». 

20MINUTOS. «Entrevista I Pedro Agudo, jefe de la investigación de Samuel: "Se tapaba la cara, pedía ayuda y solo quería huir"».

Bibliografía

Enlaces externos 

 Portal web de la Policía Nacional.

Policía